Blue Skies – amerykański film z 1929 w reżyserii Alfreda L. Werkera
 Blue Skies – amerykański film (musical) z 1946 w reżyserii Stuarta Heislera
 Blue Skies – album Binga Crosby’ego i Freda Astaire’a, z muzyką Irvinga Berlina, z filmu z 1946
 Blue Skies – album Binga Crosby’ego z 1962
 Blue Skies – album Bryana Duncana z 1996
 Blue Skies – album Setha MacFarlane’a z 2022